Amerikai Egyesült Államok
Purcell (Indiana)
Purcell (Missouri)
Purcell (Oklahoma)

Egyéb
Henry Purcell, angol zeneszerző